Börnsen ist der Name folgender Orte:

 Börnsen, deutsche Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein

Börnsen ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Börnsen (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Gert Börnsen (1943–2014), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Börnsen (1907–1983), deutscher Anthroposoph
 Holger Börnsen (1931–2019), deutscher Grafiker, Zeichner und Illustrator
 Peter Börnsen (1896–1986), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wolfgang Börnsen (* 1942), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Böhrnsen